Улица Мо́сина — улица в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Проходит от улицы Воскова до 3-й Поперечной улицы.

История 
Прежде это были две улицы. Участок от улицы Воскова до Водосливного канала назывался Кресто́вской улицей. Топоним известен с конца XIX века и связан, вероятно, с тем, что улица вела к крестам заводской часовни (располагалась в начале Перепадской набережной). Крестовской была и нынешняя набережная Строителей, а сегодня сохранился Крестовский сквер — на юго-западном углу улиц Мосина и Воскова.

15 декабря 1952 года Крестовскую улицу переименовали в улицу Мосина — в честь С. И. Мосина, начальника Сестрорецкого оружейного завода в 1894—1902 годах, создателя русской винтовки образца 1891 года.

Участок от Водосливного канала до 3-й Поперечной улицы с XVIII века был Петербу́ргской дорогой, поскольку до прокладки Приморского шоссе она служила началом дороги в Петербург. С 1900 года дорога стал Петербургской улицей, с 1914 года — Петроградской улицей, с 1924 года — Большой Ленинградской (существуют также Малая Ленинградская и Средняя Ленинградская улицы). Изменения названий были связаны с переименованиями Петербурга.

14 апреля 1975 года Большая Ленинградская улица была присоединена к улице Мосина.

Застройка 
 № 1 — жилой дом (1969)
 № 3 — жилой дом (1969)
 № 4 — баня (1898)
 № 5 — жилой дом (1970)
 № 6 — жилой дом (1960)
 № 7 — нежилое здание (1959)
 № 8 — бизнес-центр (2013). Построен на месте деревянного жилой дома 1870 года постройки.
 № 63 — школа № 434. Состоит из двух дореволюционных зданий — кирпичного и деревянного. Двухэтажный деревянный дом был построен в 1905 году. В 1908 году рядом с деревянной школой возвели каменное двухэтажное здание училища. Современный облик училище приобрело в 1938 году, когда были надстроены два верхних этажа. До начала 2012 года в деревянной постройке проходили уроки труда, на втором этаже находился музей. Затем, после переезда отсюда 434-й школы, комплекс забросили, тут стали происходить пожары. Осенью 2014 года деревянное здание было снесено, чтобы взамен построить трехэтажный бетонно-кирпичный корпус с новыми классами, двумя бассейнами, актовым залом и школьным музеем. Прокуратура посчитала проект незаконным, поскольку необходимо было воссоздать деревянное здание.

Перекрёстки 
 улица Воскова
 Разливной переулок
 набережная Строителей
 Перепадская набережная
 Средняя Ленинградская улица
 Приморское шоссе
 Магазинная улица
 Петровская набережная
 Разливная набережная
 1-я Поперечная улица
 2-я Поперечная улица

Примечания

Литература

Ссылки